Matchless était une marque de motos britannique.
 Matchless Amplifiers est une entreprise américaine qui vend des amplificateurs de guitare.